Landkreis Halberstadt, een voormalig Landkreis in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Halberstadt (stad).
Halberstadt (vliegtuigfabriek).
Vorstendom Halberstadt
 Henri Halberstadt (1911-1943), verzetsstrijder
 Victor Halberstadt (*1939), econoom